Wohl & Cie Bankgeschäft (Dom Bankowy Wohl & Cie) – działający w Gdańsku w latach 1922–1938 bank o kapitale polsko-żydowskim.

Historia 
Utworzony w 1921 dom bankowy, należący do żydowskiej rodziny Wohl, która prowadziła, lub współprowadziła podobne podmioty bankowe w Krakowie (od schyłku XIX wieku do 1939 > Dom Bankowy Aron Holzer przy ul. św. Gertrudy 11, 1939-1940 Bank Krakowski S.A.) i Zurychu (w okresie 1920-1950 > Wohl & Landau), przekształcony w Bank Landau & Kimche AG (1950-1980) w Zurichu przy Talstrasse 62 (1971), obecnie jako Cantrade Privatbank AG.

Siedziba 
W latach 1922-1938 siedziba domu bankowego mieściła się w Gdańsku przy Matzkauschegasse 8 (ob. ul. Ławnicza).

Zobacz też 
 banki w Gdańsku

Przypisy

Bibliografia 
 Kurt Remuss: Danziger Kreditinstitute, „Unser Danzig”, Juni 1952, Nr. 6
 Wojciech Morawski: Słownik Historyczny Bankowości Polskiej do 1939 roku, Muza SA Warszawa 1998
 Encyklopedia Krakowa, PWN Warszawa 2000
 książki adresowe, patrz w przypisach

Linki zewnętrzne 
 Diplomatische Dokumente der Schweiz: Dossier Wohl & Landau, Zürich

Banki Wolnego Miasta Gdańska